Кизел — топоним.

 Кизел — город в Пермском крае.
 Кизел — железнодорожная станция СвЖД, расположенная в одноимённом городе Пермского края.
 Кизел — река в России (Пермский край), давшая название городу Кизел, правый приток реки Вильва (бассейн Волги).